Wuolijoki ist der Familienname folgender Personen:

 Hella Wuolijoki (1886–1954), estnisch-finnische Schriftstellerin
 Juha Wuolijoki (* 1969), finnischer Regisseur, Autor, Produzent und Gründer 
 Wäinö Wuolijoki (1872–1947), finnischer Politiker und Botschafter